Grenot ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Grenot (1748–1808), französischer Rechtsgelehrter und Deputierter während der Französischen Revolution
 Libania Grenot (* 1983), italienische Leichtathletin